Chicago and North Western Railway Depot bezeichnet:

 Beresford Chicago and North Western Railway Depot
 Brookings Chicago and North Western Railway Depot
 Chicago Norwood Park Chicago and North Western Railway Depot
 Fond du Lac Chicago and North Western Railway Depot
 Ironwood Chicago and North Western Railway Depot
 Lucan Chicago and North Western Railway Depot
 Marshall Chicago and North Western Railway Depot
 Neenah Chicago and Northwestern Railroad Depot
 New Ulm Chicago and North Western Railway Depot
 Powder River Chicago and North Western Railway Depot
 Redfield Chicago and North Western Railway Depot
 Reedsburg Chicago and North Western Railway Depot
 Sleepy Eye Chicago and North Western Railway Depot
 Sycamore Chicago and North Western Railway Depot
 Wilmette Chicago and North Western Railway Depot